|}
Die Bahnstrecke Soissons–Givet ist eine französische Normalspur-Eisenbahnstrecke, zwischen den Orten Soissons (Département Aisne) und Givet. Von den über 200 dazwischen liegenden Kilometern werden 17 heute nicht mehr bedient und wurden zum Teil sogar abgebaut. Sie war eine wichtige Verbindung in den Ardennen. Die Infrastruktur wird heute von der staatlichen SNCF Réseau verwaltet, die sie zum 1. Januar 2015 vom Schieneninfrastrukturunternehmen Réseau ferré de France (RFF) übernommen hat.

Streckenbeschreibung 
Diese Bahnstrecke zweigt in Soissons von der Bahnstrecke La Plaine–Hirson, die Paris Nord mit Laon und Hirson verbindet, ab und trifft nach 23 km in Bazoches auf die Bahnstrecke Trilport–Bazoches, deren Verkehr sie heute übernimmt, weil dieser Streckenteil inzwischen stillgelegt ist. Nach 55 km erreicht sie die Départementshauptstadt Reims. Ab hier verläuft die Strecke nicht mehr in ostsüdöstliche, sondern in nordöstliche Richtung. Bei Kilometer 142 erreicht sie den Bahnhof Charleville-Mézières und führt dann in vielen Mäandern dem Fluss Maas folgend nach Givet an der belgischen Grenze, die sich von dort mit einer inzwischen stillgelegten Verbindungsstrecke bis Dinant in Belgien als Athus-Maas-Linie nach Namur und Brüssel fortsetzt. Die franko-belgische Verbindung wurde in den 1980er Jahren stillgelegt. Die gesamte heute noch befahrene Strecke ist zweigleisig; der Abschnitt zwischen Reims und Charleville ist mit Wechselspannung 25 kV, 50 Hz elektrifiziert.

Geschichte 
Am 19. Juli 1853 wurde die Strecke vom Minister für öffentliche Arbeiten auf 99 Jahre konzessioniert. Konzessionsnehmer war die Compagnie des chemins de fer des Ardennes (auch als Compagnie des Ardennes bekannt), die in der Ardennen-Region mehrere Strecken bauen und betreiben wollte. Wenige Jahre später wurde die Gesellschaft von den Chemins de fer de l’Est aufgekauft, die die Strecken weiter bewirtschaftete.

Die folgenden Streckenteile wurden an diesen Tagen eröffnet beziehungsweise geschlossen oder entwidmet (P = Personenverkehr, G = Güterverkehr):

Im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke Mohon–Thionville zum 2. Juli 1954 wurde auch der knapp zwei Kilometer kurze Abschnitt Mohon–Charleville-Mézières mitelektrifiziert. Der Abschnitt von Reims bis Mohon wurde am 8. Dezember 1964 elektrifiziert.

Siehe auch  
 Geschichte der Eisenbahn in Frankreich

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Grand Est